PPB est un sigle, qui peut signifier :
 , un parti politique brésilien.

PPB est aussi un code, qui fait référence à :
 Aéroport de Presidente Prudente, un aéroport de l'État de São Paulo, au Brésil (code AITA).

ppb est un symbole, qui représente :
 , une unité de concentration ou de probabilité :  =  ou bien une chance sur un milliard.

Notes et références